LD kan syfta på:

 LD – ett enzym, se Laktatdehydrogenas
 LD – ett optiskt lagringsmedium, se laserdisc
 LD – en tidigare partiegrupp i Europaparlamentet, se Liberala och demokratiska gruppen
 LD – ett medvetandetillstånd Lucid Dreaming, se klardrömmande
 LD100 – en dödlig dos (LD100)
 LD50 – en dos som är dödlig för hälften (LD50)
 LD-konverter – utrustning i stålproduktion